Миткирей:

 Миткирей — село, административный центр Миткирейского сельского поселения Бековского района Пензенской области России.

 Миткирей (приток Миткирея) — река в России, протекает в Пензенской области. 
 Миткирей (приток Хопра) — река в России, протекает в Пензенской области.